Jim O'Rourke (1850-1919) – giocatore di baseball statunitense
 Jim O'Rourke (1969) – musicista e produttore discografico statunitense